Avery Dennison, een bedrijf in Californië, VS
Avery (Californië), een plaats in Calaveras County in de VS
Avery (Texas), een plaats in Red River County in de VS
Avery (tractormerk), een Amerikaans tractormerk

Personen met de achternaam Avery:
 James Avery (acteur), Amerikaans acteur
 Oswald Avery, Canadees-Amerikaans arts en medisch onderzoeker
 Tex Avery, Amerikaans tekenfilmmaker